

Cinema 
 Double Trouble – film del 1915 diretto da Christy Cabanne
 Double Trouble – film del 1941 diretto da William West
 Fermi tutti, cominciamo daccapo! (Double Trouble) – film del 1967 diretto da Norman Taurog
 Doppio guaio a Los Angeles (Double Trouble) – film del 1992 diretto da John Paragon

Musica 
 Double Trouble – gruppo musicale statunitense
 Double Trouble – album di DJ Dean del 2011
 Double Trouble – album di Elvis Presley del 1967
 Double Trouble – album di Frankie Miller del 1978
 Double Trouble – album dei Gillan del 1981
 Double Trouble – brano di Fabri Fibra dell'album Controcultura
 Double Trouble – traccia dell'album O.F.R. dei Nitro
 Double Trouble – album dei General Stratocaster and the Marshals del 2013

Televisione 
 Double Trouble – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1984 al 1985
 Double Trouble – serie televisiva australiana trasmessa nel 2008
 Doppio guaio (Double Trouble) – episodio della prima stagione di Phil dal futuro